Kamehameha I, també conegut com a Kamehameha El Gran (c 1758 - 8 de maig de 1819), va unificar les Illes Hawaii mitjançant batalles i va establir formalment el Regne de Hawaii el 1810. Va establir llaços d'amistat amb les principals potències del Pacífic, preservant així la independència de Hawaii, garantint la pau i la prosperitat per a les generacions futures. La figura de Kamehameha destaca especialment per la vehemència de la seva defensa dels valors tradicionals hawaians i del sistema kapu que regia les lleis i la religió. També ha passat a la història per la  mamalahoe  o la Llei del rem estellat, que segueix en vigor en tot el món i que protegeix els drets humans dels no combatents en temps de guerra.

L'any 1871, Kamehameha V va establir per decret la festivitat, Kamehameha Day, en honor del rei Kamehameha I Aquesta festa es segueix celebrant cada any l'11 de juny. Així mateix, es va erigir una estàtua en la seva memòria a Aliiōlani Hale, seu del sistema judicial de Hawaii. Hi ha dues estàtues idèntiques, una a Kohala i una altra al Capitoli dels Estats Units.

Quan va morir Kamehameha el 1819, el seu fidel amic Hoapili va ocultar el seu cos. Avui dia el lloc on reposen les seves restes segueix sent un misteri.

Kamehameha a la cultura popular 
 Es va anunciar el rodatge d'una pel·lícula basada en la vida de Kamehameha amb The Rock el 2002, la qual mai es va dur a terme.
 Segons la llegenda, en una ocasió Kamehameha va carregar amb una roca de més de 400 kg entre dos pobles sense deixar-la caure.
 Les llegendes també expliquen que el rei Kamehameha va fer rodar (girar) la roca de Naha, d'uns 2.000 kg. La profecia deia que qui aixequés la pedra conquistaria totes les illes.
 Un avió de les Forces Aèries, l'A C-17 Globemaster III, P-153, es diu el "Esperit de Kamehameha".
 Només hi ha alguns retrats de Kamehameha pintats per artistes europeus dels viatges d'exploració. Es diu que era un home amb una alçada que rondava 1'98m (6 peus amb 6 polzades).
 Es desconeix el lloc exacte on reposen les seves restes, ja que aquest fet es va guardar amb gran zel. Es creu que els seus ossos es van enterrar a la zona de Kaloko, al nord de Kona.
 Una abreviació del seu nom, Prince Kamehame, va ser emprat a la sèrie Kinnikuman com a nom del mestre del protagonista. Justament el personatge és un príncep hawaià.
 Kamehameha és el nom d'una tècnica utilitzada pel personatge de manga Son Goku, de la sèrie Bola de Drac.

Arbre genealògic

Vegeu també 
 Francisco de Paula Marín Grassi
 François Aragó

Bibliografia 
 Kamehameha Schools Biography of Kamehameha 
 Biografia de Kamehameha, a la American National Biography
 GoHawaii biography of Kamehameha 
 Story of Kamehameha

Enllaços externs 

 Thematic Essay on the Law of the Splintered Paddle 
 Pàgina sobre l'origen de les arts marcials polinèsies 
 Parc Històric Nacional de Kaloko-Honokōhau

Referències 

Hawaians
Persones monònimes
Reis de Hawaii
Morts a Hawaii